Marinović je većim dijelom hrvatsko, a manjim dijelom srpsko prezime, izvedeno iz patronima imena Marin, odnosno matronima imena Marina.

Marinovići su podrijetlom Hrvati s otoka Korčule, a prema nekim izvorima i Bokeljski Hrvati iz Perasta. Prezime se u hrvatskim povijesnim izvorima prvi puta spominje 1749. u Poreznom popisu stanovništva.

U 20. stoljeću najviše Marinovića rođeno je u Splitu i Benkovcu, dok se u mjestu Korita kod Sinja svaki drugi stanovnik prezivao Marinović. Početkom 1950-ih broj Marinovića u Hrvatskoj bio je oko 2500, dok ih prema popisu stanovništva iz 2011. živi 3600 u 1400 domaćinstava. Osim u Zagrebu, Zadru i Splitu, razmjerno mnogo Marinovića ima i u općini Otok kod Sinja i Poličniku u okolici Zadra.

Oblike Marinovich, Marynovych, Marynowich i Marynovich nose isključivo i jedino Hrvati u SAD-u, Argentini, Australiji, Kanadi i na Novom Zelandu, dok se oblik Marinovic pojavljuje i kod srpskih iseljenika.

Poznati Marinovići 
 Nojko Marinović, zapovjednik obrane Dubrovnika u Domovinskom ratu
 Nikša Marinović, hrvatski kazališni, filmski i televizijski glumac
 Ingrid Antičević-Marinović, hrvatska političarka i pravnica
 Dario Marinović, hrvatski malonogmetaš
 Franjo Marinović, hrvatski svećenik
 Smiljana Marinović, hrvatska plivačica
 Miodrag Arturo Marinović Solo de Zaldívar, čilski političar hrvatskog podrijetla
 Nikola Marinović, austrijski rukometaš srpskog podrijetla
 Jovan Marinović, srpski političar i diplomat
 Marko Marinović, srpski košarkaš
 Stefan Marinovic, novozelandski nogometaš srpskoga podrijetla
 Stefan Marinović, venecijanski tiskar srpskoga podrijetla
 Vinko Marinović, srpski nogometaš i nogometni trener, rođen u Beču

Izvori 

 Hrvatska prezimena